Ге́нрих ( — ) — мужское имя германского происхождения. Этимологически восходит к древненемецкому имени Heimerich, от «heim» — «дом, жилище, поместье» и «reich» — «богатый, могущественный; вождь, правитель». Таким образом имя можно перевести как глава в доме, властелин двора.

Правители 
Курсивом выделены прозвища королей.

Короли Англии 
 Генрих I Боклерк (1068—1135) — правил в 1100—1135 гг.
 Генрих II Плантагенет, Короткий Плащ (1133—1189) — правил в 1154—1189 гг.
 Генрих-младший, Генрих Молодой Король (1155—1183) — сын Генриха II Английского, герцог Нормандский, граф Анжуйский, номинальный король Англии в начале 1170-х годов.
 Генрих III (1207—1272) — король Англии в 1216—1272 гг.
 Генрих IV Ланкастер Болингброк (1367—1413) — король Англии в 1399—1413 гг.
 Генрих V Ланкастер (1387—1422) — король Англии в 1413—1422 гг.
 Генрих VI Ланкастер (1421—1471) — король Англии (1422—1461, 1470—1471); был также коронован как король Франции в 1431 и правил на значительной её части.
 Генрих VII Тюдор (1457—1509) — король Англии в 1485—1509 гг.
 Генрих VIII (1491—1547) — король Англии в 1509—1547 гг, также первый король Ирландии с 1541 года.

Короли Франции 
 Генрих I (1011—1060) — правил в 1031—1060 гг.
 Генрих II (1519—1559) — правил в 1547—1559 гг.
 Генрих III Валуа (1551—1589) — король Франции в 1574—1589 гг.
 Генрих IV Бурбон, Генрих Наваррский, Генрих Великий (1553—1610) — король Франции в 1589—1610 гг.

Короли Германии и императоры Священной Римской империи 
 Генрих I Птицелов (876—936) — король Восточно-Франкского королевства в 919—936 гг.
 Генрих II Святой (973—1024) — император Священной Римской империи в 1014—1024 гг.
 Генрих III Чёрный (1017—1056) — король Германии в 1028—1039 гг., император Священной римской империи в 1046—1056 гг.
 Генрих IV (1050—1106) — король Германии в 1054—1056 гг., император Священной римской империи в 1084—1105 гг.
 Генрих V (1081—1125) — король Германии в 1099—1105 гг., император Священной римской империи в 1111—1125 гг.
 Генрих VI (1165—1197) — король Германии в 1169—1190 гг., император Священной римской империи в 1191—1197 гг.
 Генрих VII — король Германии в 1220—1235 гг. во время правления своего отца Фридриха II.
 Генрих VII (1269/1275-1313) — король Германии с 1308, император Священной римской империи с 1312 года.

Герцоги Баварии 
 Генрих I (919/921-955) — герцог Баварии в 948—955 гг., сын Генриха I Птицелова
 Генрих II Строптивый (951—995) — герцог Баварии в 955—976 и 985—995 гг.
 Генрих III (940—989) — герцог Баварии в 982—985 гг., он же герцог Каринтии Генрих I.
 Генрих IV Святой (973—1024) — герцог Баварии в 995—1004 и 1009—1017 гг., он же император Св. Рим. имп. Генрих II Святой.
 Генрих V — герцог Баварии в 1004—1009 гг., он же герцог Люксембурга Генрих I.
 Генрих VI (1017—1056) — герцог Баварии в 1027—1042 и 1047—1049 гг., он же император Св. Рим. имп. Генрих III Чёрный.
 Генрих VII — герцог Баварии в 1042—1047 гг., он же герцог Люксембурга Генрих II.
 Генрих VIII (1050—1106) — герцог Баварии в 1053—1054 и 1077—1095 гг., он же император Св. Рим. имп. Генрих IV.
 Генрих IX Чёрный — герцог Баварии в 1120—1126 гг..
 Генрих X Гордый (1108—1139) — герцог Баварии в 1126—1139 гг., он же герцог Саксонии Генрих I.
 Генрих XI Язомирготт (1107—1177) — герцог Баварии в 1143—1156 гг., он же маркграф (затем герцог) Австрии Генрих II.
 Генрих XII Лев (1129—1195) — герцог Баварии в 1156—1180 гг., также герцог Саксонии Генрих II.
 Генрих XIII — герцог Нижней Баварии в 1253—1290 гг..
 Генрих XIV Старший — герцог Баварии в 1309—1339 гг..
 Генрих XV — герцог Баварии в 1312—1333 гг..
 Генрих XVI — герцог Баварии в 1333—1339 гг..
 Генрих XVI Богатый — герцог Лансгут-Баварский в 1450—1479 гг..

Маркграфы и герцоги Австрийские 
 Генрих I (маркграф Австрии) (ум. 1018) — маркграф Австрии (984—1018).
 Генрих II (1107—1177) — маркграф Австрии в 1141—1156 гг., герцог Австрийский в 1156—1177 гг., он же Генрих XI Язомирготт, герцог Баварии.

Герцоги Каринтии 
 Генрих I Баварский (919/921-955) — герцог Каринтии в 947—955 гг..
 Генрих II Баварский Строптивый (951—995) — герцог Каринтии в 955—976 и 989—995 гг..
 Генрих I Младший (940—989) — герцог Каринтии в 976—978 и 983—989 гг., он же Генрих III Баварский.
 Генрих III (император Священной Римской империи) Чёрный (1017—1056) — герцог Каринтии в 1039—1047 гг..
 Генрих III (ум. 1122) — герцог Каринтии в 1090—1122, маркграф Истрии (1077—1090).
 Генрих IV (ум. 1123) — герцог Каринтии в 1122—1123 гг..
 Генрих V (ум. 1161) — герцог Каринтии в 1141—1161 гг..
 Генрих VI (1265—1335) — герцог Каринтии с 1295 года, он же король Чехии Генрих.

Принцы Конде 
 Генрих I Бурбон (1552—1588)
 Генрих II Бурбон (1588—1646)
 Генрих III Бурбон (1643—1709)

Прочие 
 Генрих Бургундский (1066—1112) — граф Португалии (1093—1112).
 Генрих (1130—1166) — польский князь.
 Генрих (1265—1335) — Король Богемии.
 Генрих (1778—1847) — последний герцог Ангальт-Кётенский, генерал пехоты прусской армии.
 Генрих (1055—1101) — граф в Айхсфельде и Риттгау, маркграф Фризии.
 Генрих (до 1066—1127) — князь бодричей.
 Генрих I (ок. 1160—1228) — граф Шверина, активный участник борьбы с Данией.
 Генрих I (ум. 1167) — граф Нассау с 1159 года.
 Генрих I (1165—1235) — граф Брюссельский, первый герцог Брабанта и герцог Нижней Лотарингии.
 Генрих I (ок. 1355—1416) — герцог Брауншвейг-Люнебурга, правитель Брауншвейг-Вольфенбюттеля и Люнебурга.
 Генрих I (ок. 1170—1252) — граф Ангальта из династии Асканиев.
 Генрих I (1158—1190) — граф Бара и сеньор Муссона, сеньор Аманса.
 Генрих I (1117—1182) — граф Гельдерна из династии Вассенбергов.
 Генрих I (ум. 1140) — граф д’Э и 2-й лорд Гастингс, англонормандский аристократ.
 Генрих I (ок. 1059—1119) — граф Арлона и Лимбурга, пфальцграф Лотарингии, герцог Нижней Лотарингии, герцог Лимбурга.
 Генрих I (ок. 992/1000—1038) — граф Лувена и маркграф Брюсселя.
 Генрих I (1127—1181) — граф Шампани и Бри.
 Генрих I (1217—1253) — король Кипра.
 Генрих I (1244—1308) — первый ландграф гессенский, родоначальник гессенского княжеского дома.
 Генрих I (1256—1318) — маркграф Бранденбург-Штендальский, маркграф Ландсбергский.
 Генрих I (ок. 1070—1103) — граф Айленбурга, маркграф Лужицкой марки, маркграф Мейсена.
 Генрих I — пфальцграф Лотарингии из династии Эццоненов.
 Генрих I Длинный фон Штаде (ок. 1065—1087) — маркграф Северной марки с 1082 года из династии Удоненов.
 Генрих I Мекленбургский (ок. 1230—1302) — князь Мекленбурга в 1264—1275 годах и с 1299 года.
 Генрих II (ок. 1215—?) — первый князь Ангальт-Ашерслебена с 1252 года.
 Генрих II Мекленбургский (1266—1329) — с 1287 соправитель, с 1302 единоличный правитель княжества Мекленбург.
 Генрих III Белый (1222/1230—1266) — князь вроцлавский.
 Генрих фон Гройч (ок. 1090—1135) — граф Гройча с 1124, бургграф Магдебурга с 1124, маркграф Остмарка после 1128, маркграф Нидерлаузица с 1131.
 Генрих Шпейерский (ок. 970—конец 990-х годов) — граф Вормсгау, представитель Салической династии.

Другие Генрихи (без фамилий) 
 Генрих Упсальский (ум. ок. 1150) — епископ, святой, просветитель Финляндии.
 Генрих Латвийский (ум. 1259) — немецкий хронист, летописец Ливонского ордена.
 Генрих из Мюнхена (ум. 1375) — немецкий хронист.
 Генрих Мюглинский (около 1319 — 1380) — немецкий поэт и переводчик, хронист Венгерского королевства, один из основателей мейстерзингерства.
 Генрих Гентский (1217—1293) — схоласт, философ.
 Генрих Фердинанд (1878—1969) — эрцгерцог Австрийский.

Фамилия 
 Генрих, Адам Людвигович (1869—1944) — российский и польский архитектор.
 Генрих, Дитер (1927—2022) — немецкий философ.
 Генрих, Кристи (1972—1994) — американская гимнастка.
 Генрих, Мартин (род. 1971) — американский политик.

См. также 
 Генрих I | Генрих II | Генрих III | Генрих IV | Генрих V | Генрих VI | Генрих VII | Генрих VIII | Генрих IX | Генрих X | Генрих XI | Генрих XIV | Генрих XXIV| Бедный Генрих | Генри | Анри (значения) | Гарри | Харри | Гейдрих

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена